Garat bezeichnet:
 Garat (Charente), französische Gemeinde im Département Charente
 Garat (Guignon), Fluss in Frankreich, Département Nièvre, Nebenfluss des Guignon
 Mount Garat, Vulkan in Vanuatu

Garat ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Garat (1946–2022), französische Schriftstellerin
 Dominique Joseph Garat (1749–1833), französischer Politiker und Schriftsteller
 Henri Garat (1902–1959), französischer Schauspieler, Sänger und Tänzer
 Joseph Garat (1872–1944), französischer Kommunalpolitiker (Bayonne)

 Juliette Garat (1920–2005), französische Toxikologin und Gerichtsmedizinerin
 Patxi Garat (* 1981), französischer Popmusiker
 Pierre-Jean Garat (1762–1823), französischer Sänger (Bariton)